Pondikonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Vráchos Pondikóniso, ö, Attika, 
 Nisída Pontikonísi, ö, Kreta, 
 Nisídha Pondikonísion, ö, Grekiska fastlandet, Nomós Evvoías, 
 Pondikonísi (ö i Grekland), Peloponnesos, 
 Pontikonísi (ö i Grekland, Attika), Nomós Attikís, 
 Pontikonísi (ö i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar